American Association henviser til flere artikler:
 American Association (1882-91) – baseballliga, der eksisterede i perioden 1882–91.
 American Association (1902-97) – baseballliga, der eksisterede i perioderne 1902–62 og 1969–97.
 American Association of Independent Professional Baseball – baseballliga grundlagt i 2006.
 American Association (amerikansk fodbold) – amerikansk fodbold-liga, der eksisterede i perioden 1936–50.